На территории Африки находятся 37 городов с населением более 1 млн человек. 3 города из них — Каир (11 место в мире), Лагос (24 место в мире) и Киншаса (27 место в мире) — имеют население свыше 10 000 000 человек, 34 города с населением более 1 млн человек. Страны с крупнейшими городами: Нигерия, Эфиопия, Египет, Южно-Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Судан. 18 стран имеют города-миллионеры, кроме вышеперечисленных, это также Камерун, Зимбабве, Кения, Мозамбик, Ангола, Республика Конго, Мадагаскар, Сомали, Танзания, Уганда, Ливия и Алжир. Нигерия имеет 5 таких городов, ЮАР и ДРК по 4 таких города, Египет 3 таких города, Камерун, Судан и Марокко по 2 таких города, остальные страны — по 1 городу.

В данном списке приведены города-миллионеры Африки и их население.

См. также 
 Списки городов Африки
 Список городов-миллионеров Австралии и Океании
 Список городов-миллионеров Азии
 Города Европы с населением более 500 тысяч человек
 Список городов-миллионеров Северной Америки
 Список городов-миллионеров Южной Америки

Африка